Alois Stadlober – ex fondista austriaco
 Robert Stadlober – attore e musicista austriaco
 Teresa Stadlober – fondista austriaca